Twyman ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Twyman (1934–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Twyman (1897–1976), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Twyman-Green-Interferometer